Tokuno bezeichnet:
 ein japanisches Lehen: Tokuno (Han)

Tokuno ist der Familienname folgender Personen:
 Kazuhiko Tokuno (* 1974), japanischer Judoka
 Ryōko Tokuno (* 1974), japanische Beach-Volleyball-Spielerin
 Soki Tokuno (* 2001), japanischer Fußballspieler